Il doppio del torneo di tennis Siemens Open 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nils Holm e Lars-Anders Wahlgren che hanno battuto in finale Jacco Eltingh e Paul Haarhuis 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (finale)
 Christer Allgårdh /  Dmitrij Poljakov (semifinali)

 Carl Limberger /  Simon Youl (quarti di finale)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siemens Open 1993